Bingbing (冰冰) est un prénom féminin chinois
 Fan Bingbing (née en 1981) (chinois traditionnel : 范冰冰), actrice chinoise
 Li Bingbing (née en 1973) (chinois traditionnel : 李冰冰) , actrice et chanteuse chinoise
 Wang Bingbing (en) (王冰冰), skieur chinois, né dans les années 90

Articles connexes 
Paronymie 
 Pai Ping-ping (en) (白冰冰) (née en 1955), actrice taïwanaise, chanteuse et activiste sociale (ce sont les mêmes caractères chinois, mais l'écriture avec l'alphabet occidental est différente)
 bling-bling